Школа № 23:
 Школа № 23 (Мелитополь).
 Средняя школа №23 (Грозный).